Blancke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Blancke (* 1875; † nach 1935), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Gustav Blancke (1828–1893), preußischer Landrat
 Max Blancke (1909–1945), SS-Hauptsturmführer
 Günter Behm-Blancke (bis 1953 Günther Behm, 1912–1994), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Blanke (Begriffsklärung)